Ту́рмуд Ха́уген (; 12 мая 1945, Трюсиль, Хедмарк, Норвегия — 18 октября 2008, Осло, Норвегия) — норвежский детский писатель и переводчик.

Биография 
Турмуд Хауген родился и вырос в небольшой деревне Трюсиль в губернии Хедмарк в Норвегии. Окончил факультет сравнительного литературоведения и истории искусств университета Осло, после чего в 1971—1973 годах работал в музее Мунка. Как писатель дебютировал в 1973 году книгой Ikke som i fjor («Не так, как в прошлом году»), после чего стал регулярно публиковаться, став одним из наиболее известных детских писателей Скандинавии.

Основная тема произведений Хаугена — психология ребёнка, главное в его книгах — внутренний мир и эмоции детей. Хауген пишет о детях и взрослых, мечтающих об обществе, где можно доверять друг другу и развивать свои способности. Герои его книг, как правило, попадают в сложные жизненные ситуации, переживая такие эмоции, как страх, неуверенность, отверженность и подавленность. Дети — персонажи произведений Хаугена — чувствуют невысказанное, видят фальшь, хоть и не всегда понимают её причины. Книги Хаугена написаны простым языком и легко читаются, но их ценность не в том, что можно прямо выразить словами, а в том, что не лежит на поверхности. В произведениях Хаугена есть загадки, тайны, секреты — всё, как в мире детей.

Произведения Хаугена переведены на 24 языка и издавались в 26 странах мира. Также Хауген был талантливым переводчиком, в числе его переводов на норвежский — «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса.

На русском языке в 1997 году опубликованы его повести «Исчезнувший день», «Белый замок», «Семь царских камней», а в 2007 году в издательстве «Самокат» вышла самая знаменитая его повесть «Ночные птицы» в переводе Л. Горлиной.

Турмуд Хауген был удостоен ряда престижных литературных премий, в том числе премии Ассоциации школьных библиотек Севера (1986 год), «малой Нобелевской» — премии имени Х. К. Андерсена (1990 год). В 1984 году он стал первым детским писателем, который номинировался на Литературную премию Северного Совета. Также номинировался на премию Норвежского союза книготорговцев в 1997 году и премию памяти Астрид Линдгрен в 2005 году.

Награды 
 1975 — Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в номинации «За литературу» за книгу «Ночные птицы» ().
 1976 — Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в номинации «За литературу» за книгу .
 1979 — Литературная премия Ассоциации норвежских критиков в номинации «За лучшую книгу для детей и юношества» за книгу .
 1979 — .
 1979 — Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в номинации «За перевод» за перевод c английского языка книги Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» (, ).
 1980 — .
 1987 — Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в номинации «За перевод» за перевод c английского языка книги   ().
 1988 —  по детской литературе Норвежской ассоциации переводчиков.
 1989 — Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» в номинации «За литературу» за книгу .
 1990 — Премия имени Х. К. Андерсена.

Библиография 
 1973 — Ikke som i fjor
 1974 — Til sommeren — kanskje
 1975 — Nattfuglene
 1976 — Zeppelin
 1977 — Synnadrøm
 1979 — Joakim
 1980 — Slottet Det Hvite
 1983 — Dagen som forsvant
 1984 — Vinterstedet
 1986 — Romanen om Merkel Hansen og Donna Winter og den store flukten
 1988 — Farlig ferd
 1989 — Skriket fra jungelen
 1991 — Øglene kommer
 1992 — Tsarens juveler
 1993 — På sporet av frøken Detektiv
 1996 — Georg og Gloria (og Edvard)
 1997 — Hjerte og smerte (og Taj Mahal)
 1998 — Hellou og guddbai (og høstens regn)
 1999 — Luftvandreren
 2001 — I lyset fra fullmånen
 2002 — Prinsusse Klura og dragen
 2005 — Doris Day og tordnvær

Примечания

Ссылки 
 Турмуд Хауген на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Детские писатели Норвегии
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты литературной премии Ассоциации норвежских критиков
Лауреаты премии Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»
Лауреаты Бастианской премии